Неменов — еврейская фамилия.
 Неменов, Леонид Михайлович (1905—1980) — советский физик.
 Немёнов, Михаил Исаевич (Захарович; 1880—1950) — русский и советский рентгенолог, генерал-майор медицинской службы.

Неменова  
 Неменова, Герта Михайловна (1905—1986) — советский художник, живописец, график.
 Неменова, Лилия Марковна (Цецилия Марковна; 1922—2002) — русский прозаик и сценарист.
 Неменова, Раиса Дмитриевна (род. 1935) — советская певица.
 Неменова, Розалия Львовна  (1908—1988) — советский филолог.
 Неменова-Лунц, Мария Соломоновна (урождённая Неменова; 1879—1954) — советская пианистка, педагог.